Marsannay-la-Côte, commune française de la Côte-d'Or
(Le marsannay est le vin AOC produit à Marsannay-la-Côte)
Marsannay-le-Bois, commune française de la Côte-d'Or